Jonathon Patrick "Jon" Flanagan (Liverpool, 1 de janeiro de 1993) é um futebolista inglês que atua como lateral-direito. Atualmente joga pelo Charleroi.

Ligações externas 
Perfil no LFCTV
Perfil no LFCHistory
Perfil na Premier League

Naturais de Liverpool
Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Liverpool F.C.
Futebolistas do Burnley F.C.
Futebolistas do Bolton Wanderers F.C.
Futebolistas do Rangers Football Club
Jogadores da Seleção Inglesa de Futebol